L'edizione 1979-80 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Kees Kist (AZ '67), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1979-80.
 Vitesse Arnhem e HFC Haarlem retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1979-1980

Campionato olandese di calcio
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980